Enghavegård er betegnelsen på flere steder i Danmark:
 Enghavegård (Sandby) – en properitærgård i Favrskov kommune
 Enghavegård (Assens) – en gård i Assens
 Enghavegård (Auning) – en gård i Auning
 Enghavegård (Billum) – en gård og et osteri i Billum
 Enghavegård (Bovense) – en gård i Bovense
 Enghavegård (Gl. Rye) – en gård i Gl. Rye
 Enghavegård skole – en folkeskole i Gladsaxe kommune
 Enghavegård (Keldby) – en gård og et havecenter i Keldby
 Enghavegård (Knardrup) – en gård i Knardrup
 Enghavegård Traktor- og Maskinsamling – en gård og et museum i Ribe